Хаузен () — коммуна в Германии, в земле Бавария.

Подчиняется административному округу Верхняя Франкония. Входит в состав района Форххайм. Население составляет 3664 человека (на 31 декабря 2010 года). Занимает площадь 13,52 км². Официальный код — 09 4 74 134.

Коммуна подразделяется на 2 сельских округа.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница

Города Баварии